Hashiuchi ist der Familienname folgender Personen:

 Ryōma Hashiuchi (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Yūya Hashiuchi (* 1987), japanischer Fußballspieler